Карасук — село в Майминском районе Республике Алтай России, входит в Кызыл-Озёкское сельское поселение.

География 
Село расположено к востоку от Горно-Алтайска, на реке Карасук.

Население

Известные уроженцы, жители 
Юрий Викторович Нечаев (род. 1 января 1961) — мэр Горно-Алтайска с 29 сентября 2017 года работал в школе в селе Карасук: учителем c 1982 по 1985 года, с 1985 по 1987 гг. — замдиректором.

Транспорт 
Через село проходит региональная автодорога Горно-Алтайск — Верх-Бийск.

Примечания 

Населённые пункты Майминского района